Selles puede referirse a: 

 Selles, comuna francesa situada en Eure.
 Selles, comuna francesa situada en Marne.
 Selles, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Selles, comuna francesa situada en Alto Saona.
 José Luis Sellés, guionista de cómic español.
Álvaro Selles, Pintor Español.